

Манітовок — місто, штат Вісконсин.
 Манітовок — містечко, штат Вісконсин. 
 Манітовок — округ, штат Вісконсин.